Het ATP-toernooi van Saint-Vincent 1988 (met de officiële naam Campionati Internazionali Della Valle D'Aosta) werd gespeeld van 8 tot en met 14 augustus 1988. Er werd gespeeld op gravelbanen van de Italiaanse stad Saint-Vincent. Kent Carlsson won zijn achtste en voorlaatste titel in het enkelspel op het hoogste niveau.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Toernooischema

Externe link 
 Enkel schema

Saint-Vincent
ATP-toernooi van Saint-Vincent